Фарида́н () — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Даран.

В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Буин и Миандешт (بخش بوئین و میاندشت)

Население области на 2006 год составляло 81 622 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer 

Шахрестаны Исфахана